Hello Napoleon – cortometraggio del 1931 diretto da Harry Edwards
Hello Napoleon – film di animazione diretto da Fabio Di Ranno